określoność – w językoznawstwie, właściwość grupy rzeczownikowej pozwalająca odróżnić informacje znane i specyficzne od nieznanych,
 określoność formy – w algebrze, właściwość formy kwadratowej.